(signifiant « reptile indomptable ») est un genre éteint et fossile de dinosaures Titanosauria de la  du Crétacé supérieur (Cénomanien moyen-Turonien inférieur), Argentine. Le genre contient une seule espèce, , connue à partir de divers os de membres.

Découverte et dénomination 

Le spécimen holotype de Chucarosaurus, MPCA PV 820, a été découvert dans des sédiments de la formation Huincul, datée du Cénomanien moyen-Turonien inférieur de la période du Crétacé tardif, dans la Réserve naturelle de Pueblo Blanco, dans la province de Río Negro, en Argentine. Le spécimen consiste en un humérus gauche complet, un radius gauche partiel, un métacarpien II gauche complet, un ischium gauche, un fémur et un péroné gauches partiels, un tibia droit partiel et un métatarse indéterminé partiel, qui appartiennent tous à un seul individu. Un spécimen supplémentaire (MPCA PV 821), composé d'un fémur et d'un tibia gauches, a également été référencé comme paratype.

En 2023,  et son équipe ont décrit Chucarosaurus diripienda, un nouveau genre et une nouvelle espèce de Titanosauria Colossosauria, sur la base de ces restes fossiles. Le nom générique, « Chucarosaurus », combine « chucaro », un mot quechua signifiant « animal dur et indomptable » avec le mot latin « saurus », signifiant « lézard ». Le nom spécifique, « diripienda », est dérivé d'un mot latin signifiant « brouillé ».

Description 
Chucarosaurus était un grand titanosaure aux membres élancés. Son fémur mesurait environ  de long, soit un peu moins que celui d’Argentinosaurus, estimé à . Le membre antérieur était plus court que le membre postérieur, avec un humérus dont la longueur correspondait à 78 % de celle du fémur, comme c'est le cas pour les titanosaures, mais contrairement à certains Titanosauriformes basaux tels que les Brachiosauridae. Comme chez les autres Colossosauria, la crête delto-pectorale de l'humérus était épaissie dans sa moitié distale. L'ischium a un pédoncule iliaque plus court et plus robuste que chez les autres titanosaures.

Classification 
Agnolin  (2023) ont retrouvé Chucarosaurus comme un membre des Colossosauria dans les Titanosauria, en tant que taxon frère d'un clade formé par Notocolossus et Lognkosauria. Les résultats de leurs analyses phylogénétiques sont présentés dans le cladogramme ci-dessous :

Paléoenvironnement 
Chucarosaurus est connu de la formation Huincul du Crétacé tardif de la province de Río Negro, en Argentine. De nombreux dinosaures, dont des congénères Titanosauria (Argentinosaurus et Choconsaurus), des Rebbachisauridae (Cathartesaura et [[Limaysaurus]]), des Carcharodontosauridae (Mapusaurus, Meraxes et Taurovenator), un Megaraptora (Aoniraptor), des Abelisauridae (Skorpiovenator, Tralkasaurus et Ilokelesia), un Elaphrosaurinae (Huinculsaurus), un Paraves (Overoraptor), et un Avetheropoda inhabituel, Gualicho, ont également été nommés dans cette formation. On connaît aussi des restes de Unenlagiinae, Iguanodontia, et Ornithopoda Elasmaria.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Titanosauria
Taxon fossile décrit en 2023
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Paléontologie en Argentine